Lapu-Lapu (persoon), een stamhoofd van het eiland Mactan in de tijd dat Ferdinand Magellaan daar aankwam;
Lapu-Lapu City, een stad in de Filipijnse provincie Cebu vernoemd naar het stamhoofd;
Lapu-Lapu (vis), de Filipijnse naam voor de Rode koraalbaars.